Koivuluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Koivuluoto (halvö i Norra Österbotten), 
2. Koivuluoto (halvö i Lappland, lat 65,78, long 24,45), 
3. Koivuluoto (halvö i Lappland, lat 65,77, long 24,22), 
4. Koivuluoto och Pihlajakari,  (1,1 km²)
5. Koivuluoto (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn,  (16 ha)
8. Koivuluoto (ö i Egentliga Finland, Åbo),  (6 ha)
9. Koivuluoto (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen), 
11. Koivuluoto (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,63, long 27,62),  (1 ha)
12. Koivuluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,03, long 28,41),  (0 ha)
13. Koivuluoto (ö i Norra Savolax, Kuopio),  (0 ha)
14. Koivuluoto (ö i Norra Savolax, Norra Savolax), 
15. Koivuluoto (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,70, long 29,21),  (0 ha)
18. Koivuluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,92, long 28,62),  (0 ha)
22. Koivuluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,11, long 28,54),  (0 ha)
24. Koivuluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,10, long 29,38),  (1 ha)
26. Koivuluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,03, long 29,47),  (0 ha)
27. Koivuluoto (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,35, long 29,36),  (0 ha)
28. Koivuluoto (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,46, long 29,82),  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar